Natali ist der Familienname folgender Personen:

 Natali (* 1974), russische Sängerin
 Ada Natali (1898–1990), italienische Politikerin (KPI)
 Carlo Natali (* 1948), italienischer Philosophiehistoriker
 Cesare Natali (* 1979), italienischer Fußballspieler
 Julius Natali (* 1901), österreichischer Buchdrucker und Gerechter unter den Völkern
 Lorenzo Natali (1922–1989), italienischer Politiker
 Schahan Natali (1884–1983), armenischer Revolutionär
 Vincenzo Natali (* 1969), kanadischer Filmregisseur

Natali steht für:
 Natali (Vorname), weiblicher Vorname

Siehe auch:
 Natalie, weiblicher Vorname